Den längsta dagen kan syfta på:

 Den längsta dagen (bok) – en bok utgiven 1959 av Cornelius Ryan
 Den längsta dagen (film) – en amerikansk krigsfilm från 1962